Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2006 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1-seed01=12
| RD1-team01= T Johansson
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=1
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Björkman
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= F Serra
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Dlouhý
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= S Galvani
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=16
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Waske
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=62
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=14
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Bracciali
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= D Hrbatý
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= PH Mathieu
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=612
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Philippoussis
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Mirnyi
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= O Marach
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3=0
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Y-t Wang
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Pless
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= J Blake
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= J Björkman
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=1
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= L Dlouhý
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= S Galvani
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= D Bracciali
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=66
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=3
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Mirnyi
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=65
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Y-t Wang
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= J Blake
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01={{nowrap| J Björkman}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Bracciali
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= M Mirnyi
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= J Blake
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=1
| RD3-score04-5=0
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Zgornji del

5. del 

| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=7
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Rusedski
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Safin
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= L Horna
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= F González
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= L Hewitt
| RD2-score01-1=64
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=65
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= H-t Lee
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=66
| RD2-score02-4=7
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T Zíb
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=0
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= O Rochus
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05= D Ferrer
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Safin
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=4
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= F González
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= L Hewitt
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=26
| RD3-team02= O Rochus
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=23
| RD3-team03= D Ferrer
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=10
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=4
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= A Falla
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= N Davidenko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=64
| RD1-score16-3=68
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= I Ljubičić| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Gimelstob
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=61
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= A Martín
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= D Tursunov
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=22
| RD2-team05= J Nieminen
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= M Lee
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

8. del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= G Gaudio
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= JC Faurel
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= A Peya
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=1
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= I Labadze
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Viri 
 

Moški posamično
2006